Linhares ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Linhares (Carrazeda de Ansiães), Gemeinde im Concelho de Carrazeda de Ansiães
 Linhares (Celorico da Beira), Gemeinde im Concelho de Celorico da Beira
 Linhares (Paredes de Coura), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Paredes de Coura

in Brasilien:
 Linhares (Espírito Santo) (Municipio)

in Frankreich
 lokaler, okzitanischer Name der Gemeinde Lignareix im Département Corrèze

Linhares ist der Familienname folgender Personen:
 José Linhares (1886–1957), brasilianischer Präsident

Sonstiges:
 Linhares Futebol Clube, Fußballclub in Espírito Santo, Brasilien
 Linhares Esporte Clube, Fußballclub in Espírito Santo, Brasilien